Il doppio del torneo di tennis Valladolid Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jean-François Bachelot e Nicolas Mahut che hanno battuto in finale Aisam-ul-Haq Qureshi e Michael Ryderstedt 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Jean-François Bachelot /  Nicolas Mahut (Campioni)
 Martin Štěpánek /  Igor Zelenay (primo turno)

 Paul Baccanello /  Jean-Julien Rojer (semifinali)
 Daniel Muñoz de la Nava /  Iván Navarro (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Valladolid Challenger 2004